Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Leith d'après le port de Leith en Écosse :
 la , un navire de 20 canons lancé en 1782 ;
 le , un destroyer de la classe B lancé en 1929 et coulé le 1 juin 1940 lors de l'évacuation de Dunkerque ;
 le , un sloop-of-war de  lancé en 1933 et revendu en 1946.

Leith